Лучанский — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Лучанский, Андрей Ремович -российский хоккейный тренер
 Лучанский, Григорий Эммануилович (род. 1945) — крупный международный предприниматель.

Населённые пункты 
 Лучанский — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.
 Лучанский — посёлок в Куркинском районе Тульской области.